Самюъл Лирой Джаксън () е американски актьор, участвал в много холивудски филми. Носител е на много филмови награди и отличия.

Биография 
Като млад Джаксън се занимава с движението на афроамериканските ученици. Завършва колежа „Морхаус“ в Атланта, Джорджия през 1972. Джаксън е запален по голфа.

Кариера 
Участва в няколко филми на Спайк Лий като Do The Right Thing, Mo' Better Blues и Jungle Fever. Играе и във филма на Куентин Тарантино Криминале (1994), като е номиниран за Оскар за най-добра поддържаща мъжка роля, както и в Джаки Браун, пак на Тарантино. Има роля и в Междузвездни войни, където играе джедая Мейс Уинду. Получава Сребърна мечка от фестивала в Берлин за ролята си в Джаки Браун (1997).

Типичната роля за Джаксън докато започне да играе в екшъни е тази на антигерой или на наркоман, както е в Дълга целувка за лека нощ (1996) и Умирай трудно 3 (1995).

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Защитници на граждански права на афроамериканците
Американски филмови продуценти
Афроамерикански актьори
Носители на награда BAFTA
Родени във Вашингтон (ОК)